Гран-при Испании 2022 года (официально ) — этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1», который прошёл с 20 по 22 мая 2022 года на трассе Барселона-Каталунья в Монмело, Испания. Это был шестой этап чемпионата мира 2022 года.

Поул-позицию выиграл Шарль Леклер на Ferrari.

В гонке победил Макс Ферстаппен на Red Bull, вторым финишировал Серхио Перес на Red Bull, третьим — Джордж Расселл на Mercedes.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +34 °C, трасса +47 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:25,451
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Комментарии

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо Воздух +38…36 °C, трасса 49…48 °C 

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Серхио Перес ( Red Bull) — 1:24,108, поставлен на 55 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте чемпионата мира

Гран-при Испании
Спорт в Испании в 2022 году
Май 2022 года